La stagione 2017-2018 è la 101ª stagione di attività della National Hockey League (la 100 a di gioco effettivo). La stagione regolare è iniziata il 4 ottobre 2017 ed è terminata il 7 aprile 2018. I campioni in carica sono i Pittsburgh Penguins. Da questa edizione le squadre partecipanti salgono a 31 con l'aggiunta dei Vegas Golden Knights. I playoff per la Stanley Cup sono iniziati il 11 aprile 2018 e terminati l'7 giugno 2018 con la vittoria dei Washington Capitals.

Squadre Partecipanti

Playoff

Altri progetti

Collegamenti esterni 

2018
Hockey su ghiaccio nel 2017
Hockey su ghiaccio nel 2018